Der Rajon Pidwolotschysk (ukrainisch /; russisch /) war ein ukrainischer Rajon in der Oblast Ternopil.

Geographie 
Der Rajon lag im Osten der Oblast Ternopil, er grenzte im Norden an den Rajon Laniwzi, im Osten an den Rajon Wolotschysk (Oblast Chmelnyzkyj), im Süden an den Rajon Hussjatyn, im Südwesten auf einem kurzen Stück an den Rajon Terebowlja, im Westen an den Rajon Ternopil, sowie im Nordwesten an den Rajon Sbarasch.
Das Gebiet ist im Podolischen Hochland auf 250 bis 400 Metern Höhe gelegen (die höchste Erhebung beträgt 417 Meter), im Osten begrenzt der Sbrutsch den Rajon, viele kleine Zuflüsse desselben durchziehen daher das Gebiet.

Geschichte 
Der Rajon wurde am 17. Januar 1940 nach der Annexion Ostpolens durch die Sowjetunion gegründet, kam dann nach dem Beginn des Deutsch-Russischen Krieges im Juni 1941 ins Generalgouvernement in den Distrikt Galizien und nach der Rückeroberung 1944 wieder zur Sowjetunion in die Ukrainische SSR. Ende 1962 wurden der Rajon um die Gebiete der aufgelösten Rajone Skalat und Nowe Selo erweitert, seit 1991 ist er Teil der heutigen Ukraine.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Ternopil.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in 1 Stadtgemeinde, 1 Siedlungsgemeinde, 1 Landratsgemeinde und 2 Landgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Stadt
 1 Siedlung städtischen Typs
 60 Dörfer

Stadt

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer

Weblinks 

 Eintrag zum Rajon in der Enzyklopädie der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Pidwolotschysk
Rajon Ternopil
Aufgelöst 2020